"Lithium" (singel) kan syfta på:

* "Lithium" (singel av Nirvana) (1992), en singel av grungebandet Nirvana
 "Lithium" (singel av Evanescence) (2007), en singel av rockbandet Evanescence